Турнир претендентов 1959 — шахматный турнир для определения соперника Михаила Ботвинника в матче за звание чемпиона мира 1960 года.

Проводился с 6 сентября по 31 октября 1959 г. в трёх городах Югославии — Бледе (1-14 туры), Загребе (15-21 туры) и Белграде (22-28 туры). 8 участников играли в 4 круга. Главный арбитр — Гарри Голомбек (Англия).

К участию были допущены: экс-чемпион мира Василий Смыслов, второй призёр предыдущего турнира претендентов Пауль Керес и шесть победителей межзонального турнира 1958.

Победителем турнира стал Михаил Таль, который в следующем году выиграл матч у Ботвинника и стал чемпионом мира.

Турнирная таблица

Литература
 Глигорич С., Рагозин В. Турнир претендентов на матч с чемпионом мира. Белград : Шахматный союз Югославии, 1960. 303 с.

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Турнир претендентов по шахматам
1959 год в шахматах